Rolandbrunnen bezeichnet Brunnen in mehreren Städten, darunter:
 Berlin, siehe Rolandbrunnen (Berlin)
 Bremen, siehe Kleiner Roland
 Cheb, siehe Rolandbrunnen (Cheb)
 Hildesheim, siehe Rolandbrunnen (Hildesheim)
 Prabuty, siehe Rolandbrunnen (Prabuty)
 Wien, siehe Krankenhaus Hietzing#Rolandbrunnen

Auch als Rolandbrunnen bezeichnet werden weitere Brunnen:
 Marsbrunnen (Zittau)
 Maximiliansbrunnen (Bratislava)